Sony DSC-D700 (Sony Cybershot D700) — цифровая однообъективная зеркальная камера фирмы Sony, рассчитанная на любителей.

Описание 
Фотоаппарат имеет 1/2" матрицу с разрешением 1,5 млн пикселей и не съёмный 5-кратный зум-объектив. Зеркало камеры неподвижное и полупрозрачное. На момент анонсирования, в 1998 году, цена камеры составляла 1699 $.

Комплект поставки 
 аккумулятор LiPo NP-F550 (1 шт.);
 зарядное устройство BC-V615 (1 шт.);
 крышка объектива (1 шт.);
 крышка видоискателя (1 шт.);
 пульт дистанционного управления (1 шт.);
 A/V-кабель (1 шт.);
 адаптер карт-памяти MSAC-PR1 (1 шт.);
 инструкция по эксплуатации (1 шт.).

Примечания

См. также 
 Sony DSC-D770
 Pentax EI-2000

Ссылки 
 Sony DSC-D700 Обзор

Фотоаппараты по алфавиту
Цифрозеркальные фотоаппараты Sony
Фотоаппараты с матрицей 1/2"
Фотоаппараты, появившиеся в 1998 году